Als Ajax-Klasse werden mehrere Schiffsklassen der britischen Royal Navy bezeichnet:

 eine Klasse von zwei Segellinienschiffen, siehe Ajax-Klasse (1798)
 eine Klasse von zwei Panzerschiffen, siehe Ajax-Klasse (1880)